FWR steht für:

 „Fridericus Wilhelmus Rex“ (lat.), zu deutsch: „König Friedrich Wilhelm“. Monogramm der preußischen Könige Friedrich Wilhelm I. (reg. 1713–40), II. (1786–97), III. (1797–1840) und IV. (1840–61)  aus dem Haus Hohenzollern

 Forum Waffenrecht
 Fiata Warehouse Receipt
 Friedrichsruher Waffenring, ein ehemaliger Dachverband von Studentenverbindungen
 Bahnhof Wetzlar (DS100-Code)

FWR